Metalúrgico é um termo que designa aqueles que trabalham em metalurgia ou na indústria metalúrgica, podendo, nesta categoria, compreender:
 Ferreiro

Funileiro
 Cuteleiro, ou Acerador
 Serralheiro
 Ourives

e pode,tambem, referir-se a:
 Metalúrgico, bairro da cidade de Barra Mansa
 Engenharia metalúrgica

Desambiguação